María Carolina de Borbón-Parma (Nimega, 23 de junio de 1974) es princesa y miembro de la Casa Real y Ducal de Borbón-Parma. Ostenta el título parmesano de Marquesa de Sala (en italiano: Marchesa di Sala) desde el 2 de septiembre de 1996. Es hija del difunto duque de Parma y Plasencia Carlos Hugo y hermana del actual duque Carlos Javier, ambos también pretendientes carlistas al trono Español. Desde el 28 de septiembre de 2003 ostenta también el título carlista de Duquesa de Guernica, otorgado por su padre. Ella, al igual que sus hermanos, es miembro de la Casa Real de los Países Bajos desde 1996, y es conocida legalmente con el título de Su Alteza Real la Princesa María Carolina de Borbón de Parma (en holandés: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maria Carolina de Bourbon de Parme). Es también miembro de la Ordine del Merito di San Lodovico, fundada en 1836 por su ancestro Carlos II de Parma, y dama gran cruz de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. También posee la Gran Cruz de la Orden de la Legitimidad Proscrita.

Biografía 
Nació en Nimega y vivió la mayor parte de su juventud en Inglaterra y Francia. A sus seis años sobrevino el divorcio de sus padres y tuvo que vivir en el Palacio de Soestdijk con sus abuelos maternos, Juliana de los Países Bajos y Bernardo de Lippe-Biesterfeld. 

Estudió Ciencias Políticas en Estados Unidos y ha desempeñado varias actividades de asesoramiento para el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y la Unión Europea, así como para algunos gobiernos de África. Su madre es la princesa Irene de los Países Bajos. Regularmente, participa en actividades dinásticas de la Casa de Borbón-Parma. Es princesa de Holanda según lo dispuesto por la reina Beatriz de los Países Bajos.

Tanto ella como sus hermanos dominan los idiomas inglés, neerlandés y castellano.

Actualmente trabaja en Ginebra para la ONU.

Matrimonio 

El 21 de abril de 2012, María Carolina contrajo matrimonio civil con Albert Brenninkmeijer, directivo de C&A, en el ayuntamiento de la localidad de Wijk bij Duurstede (Utrech). Su esposo (n. en 1974) es una de las mayores fortunas de los Países Bajos. El 16 de junio de 2012 contrajeron matrimonio eclesiástico en la basílica de San Miniato al Monte de Florencia.
El 20 de mayo de 2014 nace su primera hija en común, Alaïa-Maria Irene Cécile Brenninkmeijer, en Zúrich, Suiza. El 16 de diciembre de 2015 nace el segundo hijo en común del matrimonio, Xavier Alberto Alfonso Brenninkmeijer.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Sitio oficial de la Casa Real de Borbón-Parma

Casa de Borbón-Parma
Damas grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Nacidos en Nimega